Греабану има више значења:

 Греабану (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Греабану (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Општина Греабану (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији